Irish Masters 1996 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 26 och 31 mars 1996 i Kildare, Irland. Darren Morgan vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 9-8. Det var Morgans första stora titel. Finalmotståndaren Davis hade däremot vunnit turneringen åtta gånger redan!

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Irland
Snookersäsongen 1995/1996
1996